<noinclude>

Георгій Шервашидзе:
 Шервашидзе Георгій Дмитрович (1847-1918) — російський державний діяч, князь, тифліський губернатор.
 Шервашидзе Георгій Михайлович (1846-1918) — найсвітліший князь, спадкоємець абхазького престолу.
 Георгій Шервашидзе (. 1963) — грузинський політик, заступник міністра освіти і науки Грузії (2013—2016), ректор Тбіліського державного університету з 2016 року.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок

Див. також